Fogo kan syfta på följande:

 Fogo, ö i Kap Verde
 Fogo (ort], ort i  Newfoundland och Labrador i Kanada
 Fogo Island (kommun), kommun i  Newfoundland och Labrador i Kanada